Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1966/1967 vanns av Bayern München från det dåvarande Västtyskland som i finalen slog Rangers från Skottland med 1–0.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1966/1967 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1966 i Europa
1967 i Europa
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966/1967